Sinan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sinan-dong, Jinju, stadsdel i Jinju, Södra Gyeongsang, 
 Sinan-dong, Cheonan, stadsdel i Cheonan, Södra Chungcheong, 
 Sinan-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju,